Granum (cel), stapel thylakoïdeschijven in een chloroplast
 Granum (Canada)
 Gränum in Zweden